Ма́лта () — село в Резекненском крае Латвии, административный центр Малтской волости. Находится на реке Малта. В селе расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Резекне — Даугавпилс).

История 
В 1860 году возникла железнодорожная станция, первоначально носившая название Антонополь. Позднее (до 1936 года) называлась Боровая.

2 июля 1937 года распоряжением министра МВД 1 ЛР В. Гулбиса, поселок переименован в Малта, публикация в Валдибас Вестнесис 7 июля 1937 г..

В 1950 году Малта получила статус посёлка городского типа. В советское время здесь размещался маслодельный завод, велась деревообработка. С 1990 — село. До реформы 2009 года входила в Резекненский район.

В  2022 году поселок отметил свое 85-летие.

Население

Примечания 

Населённые пункты Резекненского края
Малтская волость
Бывшие посёлки городского типа Латвии
Волостные центры Латвии